

Стара Камйонка — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Стара Камйонка — село в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства